Frank Temile (Lagos, 15 de julho de 1990) é um futebolista nigeriano.

Carreira
Descoberto no inexpressivo Covenant Lagos, Temile iniciou a carreira profissional já aos 16a anos, no Shooting Stars. Seu talento chamou a atenção de algumas equipes da Europa, mas o fraco futebol maltês foi o destino do jovem atacante, contratado em 2007 pelo pelo Valletta.

Encantou os malteses com o seu faro de gol (dez em vinte partidas), o que fez com que o Dínamo de Kiev contratasse Temile no ano seguinte. Entretanto, ele não rendeu o que era esperado, tendo disputado uma única partida pelo tradicional clube ucraniano.  

Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Shooting Stars FC
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Naturais de Lagos (Nigéria)